Интуициони́стская ло́гика — формальная система, отражающая некоторые способы рассуждений, приемлемые с точки зрения интуиционизма. Предложена А. Гейтингом в 1930.

Основное отличие от привычного исчисления высказываний заключается в том, что отсутствует закон исключённого третьего.

Схемы аксиом 1-10 и правило «модус поненс» задают интуиционистское исчисление высказываний. Все 12 схем аксиом и все 3 правила вывода задают интуиционистское исчисление предикатов. Интуиционистское исчисление предикатов отличается от классического тем, что в последнем вместо схемы аксиом 10 используется схема аксиом ..

Логические символы 
 (знак конъюнкции),  (знак дизъюнкции),  (знак импликации) и  (знак отрицания).

Схемы аксиом 
Далее через ,  и  обозначаются произвольные пропозициональные формулы.

Правила вывода 
 Modus ponens: .
  если  не является свободной переменной в .
 если  не является свободной переменной в .

См. также 
 Интуиционизм

Примечания

Литература 
 Гейтинг А. Интуиционизм. — М., 1965.
 Клини С. К. Введение в метаматематику. — М., 1957.
 Новиков П. С. Конструктивная математическая логика с точки зрения классической. — М., 1977.
 Драгалин А. Г. Математический интуиционизм. Введение в теорию доказательств. — М., 1979.
 

Математическая логика
Неклассическая логика